Garsenda de Proença (1180 circa – 1242 circa) – Contessa consorte di Provenza e moglie di Alfonso II
 Geraldo de Proença Sigaud (1909-1999) – arcivescovo cattolico brasiliano

Pagine correlate
Proença